Ladislao I puede referirse a: 
Ladislao I Herman, rey polaco del  de la dinastía de los Piastas;
Ladislao I el Breve, rey polaco del  de la dinastía de los Piastas;
Ladislao I de Hungría, rey húngaro del .